El duque Erico I de Brunswick-Grubenhagen, apodado el ganador (; c. 1383 - 28 de mayo de 1427), gobernó el Principado de Grubenhagen, una parte del Ducado de Brunswick-Luneburgo.

Biografía 
Erico era el único hijo del Duque Alberto I de Brunswick-Grubenhagen, quien murió en 1383, y su esposa Inés I, una hija del Duque Magnus II de Brunswick-Luneburgo. Erico heredó Brunswick-Grubenhagen a una edad muy temprana; estuvo hasta 1401 bajo la tutela de su tío, el Duque Federico de Grubenhagen-Osterode. Desde 1402 gobernaron conjuntamente el principado y Erico trasladó su residencia a Salzderhelden.

Surgieron disputas con sus primos Bernardo I y Federico I de Luneburgo, con la ciudad de Brunswick, con su anterior tutor, con los condes de Schwarzburgo y el Landgrave de Turingia. Todas estas disputas fueron resueltas pronto.

En 1406 Erico fue capturado en una disputa con los Señores de Hardenberg en Lindau. Solo fue liberado después de darles por escrito un  y la ciudad de Osterode am Harz como garantía.

En 1415 Erico declaró la guerra a los Condes de Hohenstein, ya que ambas partes reclamaban el condado de Bad Lauterberg im Harz y los derrotó cerca de la población de Osterhagen. El Conde Guenther de Hohenstein murió en la batalla; los Condes Enrique y Ernesto fueron capturados y tuvieron que pagar 8000 florines y renunciar a sus reclamos para redimirse.

Una disputa con los Señores de Bortfeld fue resuelta pronto después que Erico entrara en una alianza contra ellos con la Ciudad de Brunswick. Una disputa con el Landgrave Federico "el Pacífico" de Turingia sobre la ciudad de Einbeck también fue resuelta rápidamente.

En 1422, la Abadesa de la Abadía de Gandersheim (quien resultaba ser su hija Inés II de Brunswick-Grubenhagen) le enfeudó el castillo y la ciudad de Elbingerode. En 1424, al Abadesa de la Abadía de Quedlinburg, la Condesa Adelaida de Isenburg, enfeudó a los Duques de Grubenhagen con Duderstadt, Gieboldehausen y el Mark Dorado.

Matrimonio e hijos 
Erico contrajo matrimonio con Isabel, una hija del Duque Otón I "el Malvado"" de Brunswick-Göttingen. Tuvieron tres hijos y cinco hijas, entre ellos:

 Inés (1406-1439), abadesa de la Abadía de Gandersheim.
 Ana (1414-1474), desposó primero al Duque Alberto III de Baviera y después al Duque Federico III de Brunswick-Göttingen-Calenberg.
 Enrique III (1416-1464), quien sucedió a su padre.
 Ernesto II (1418-1466), quien sería preboste del minster de San Alejandro en Einbeck.
 Alberto II (1419-1485), quien sucedió a su padre.
 Isabel de Brunswick-Grubenhagen, quien desposó al Duque Casimiro V de Pomerania.

Ancestros

Referencias 
 

Príncipes de Grubenhagen del siglo XIV (casa de Welf)
Príncipes de Grubenhagen del siglo XV (casa de Welf)